Geografia:
 Argyle (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia.
 Argyle (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.
 Argyle (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Argyle (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.
 Argyle (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Esport: Plymouth Argyle FC, club de futbol de la ciutat de Plymouth, Anglaterra.